Села:
 Новосільське — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Новосільське — Запорізька область, Бердянський район
 Новосільське — Одеська область, Ренійський район
 Новосільське — Сумська область, Лебединський район